Dessalines ist der Name
 des haitianischen Herrschers Jean-Jacques Dessalines
 einer haitianischen Stadt, siehe Dessalines (Stadt)
 des französischen Naturwissenschaftlers Alcide Dessalines d’Orbigny.

Siehe auch: La Dessalinienne